Сєдо́в () — російське прізвище. Походить від слова «седой» — «сивий».

Особи 
 Сєдов Валентин Васильович — російський археолог
 Сєдов Георгій Якович — російський мореплавець
 Сєдов Григорій Семенович (1836—1884) — російський художник історичного живопису, академік Імператорської академії мистецтв.
 Сєдов Леонід Іванович (1907—1999) — радянський, російський фізик, механик і математик, академік АН СРСР. Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталінської премії другого ступеня.
 Сєдов Олексій Олексійович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сєдов Павло Іванович — російський хокеїст

 Сєдова Наталя Іванівна (1882—1962) — російська революціонерка, цивільна дружина Льва Троцького, завідувачка музейного відділу Наркомпросу у 1918—1928 роках.
 Сєдова Євгенія Олександрівна — російська біатлоністка

Небесні тіла 
 2785 Сєдов — астероїд.